Hermann Harrassowitz ist der Name folgender Personen:

* Hermann Harrassowitz (Geologe) (1885–1956), deutscher Geologe und Paläontologe
 Hermann Harrassowitz (Kirchenmusiker) (1930–2022), deutscher Kirchenmusiker